Лянгар — река в Таджикистане. Протекает по территории Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области. Впадает в Ирхтский залив Сарезского озера на высоте 3255,7 м над уровнем моря.

Длина — 34 км. Площадь водосбора — 341 км². Средневзвешенная высота водосбора — 4670 м. Среднеквадратичное отклонение — 460 м. Расход воды — 15,8 м³/с, максимальное значение — 49,0 м³/с (1942), минимальное значение — 5,9 м³/с (1957) (место измерения устье).

География 
Согласно данным справочника «Ресурсы поверхностных вод СССР» (1971) изреженная растительность и полупустынные зоны занимают 46,4 % от общей площади бассейна Лянгар, 53,6 % скалистые обнажения, осыпи, ледники и фирновые поля. Площадь бассейна с преобладанием горных пород делится следующим образом:
 Мелкозём, суглинки, супеси, суглинистые и супесчаные отложения — 0,1 %
 Галечники и пески — 2,0 %
 Сланцы, глины, алевролиты — 30 %
 Песчаники, конгломераты — 15 %
 Карбонаты, глины, мергели, известняки, доломиты, соли — 2,9 %
 Интрузивы, эффузивы, метаморфические — 50,0 %

Гидрография 
Количество рек протяжённостью менее 10 км расположенных в бассейне Лянгар — 49, их общая длина составляет 117 км.

Коэффициент внутригодового стока — 3,72. Месяц с наибольшим стоком — август. 63 % от годового стока приходится на период с июля по сентябрь. Тип питания — ледниково-снеговое.

Лянгар входит в I группу рек с весенним лимитирующим сезоном. В таблице приведены следующие характеристики стока реки (место измерения устье).

Примечания

Комментарии

Источники 

Бассейн Пянджа
Реки Горно-Бадахшанской автономной области